Eichelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Charles B. Eichelberger, US-amerikanischer General
 Edward B. Eichelberger (* um 1934), US-amerikanischer Informatiker
 Frank Eichelberger (* 1966), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Freddy Eichelberger (* 1961), französischer Organist und Cembalist
 Jan Eichelberger (* 1977), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 John Eichelberger (* 1958), republikanischer Senator von Pennsylvania
 Otto Eichelberger (1918–2005), deutscher Homöopath
 Robert Eichelberger (1886–1961), US-amerikanischer General
 Ursula Eichelberger (* 1935), deutsche Journalistin und Autorin

Sonstiges:
 Eichelberger Mark, alte Bezeichnung für den Hochtaunus 

im NRHP gelistete Objekte:
 Eichelberger Apartments, in Boise, Idaho, ID-Nr. 82000197
 Eichelberger High School, in Hanover, Pennsylvania, ID-Nr. 95000517

Siehe auch:
 Eichelberg